Mocirla:
 Vasile Goldiș, Arad
 Râul Mocirla
 Râul Mocirla, Pârâul Beldii
 Râul Mocirla, Teuz

Toponime românești